Il giorno + bello – film del 2006 diretto da Massimo Cappelli
 The Most Beautiful Day - Il giorno più bello (Der geilste Tag) – film del 2016 diretto da Florian David Fitz
Il giorno più bello – film del 2016 diretto da Vito Palmieri
Il giorno più bello – film del 2022 diretto da Andrea Zalone